Pedlar ist der Familienname folgender Personen:
 Philip Pedlar (1889–??), walisischer Fußballspieler
 William Pedlar (* ?), kanadischer Tennisspieler